Majagua peut désigner :
 Majagua, une municipalité de Cuba
 le Rio Majagua, une rivière du Panama
 le nom commun de Hampea reynae, une plante endémique du Salvador
 le nom commun de Hibiscus elatus
 le nom commun de Heliocarpus appendiculatus